Little Red – zabytkowa chata w USA, w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Franklin, w Saranac Lake
 Little Red – australijski zespół muzyczny
 Little Red – album Katy B

Zobacz też 
 Little Reedness
 Czerwony Kapturek (Little Red Riding Hood)